O nome Bilis, que significa velocidade, rapidez em tagalog, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Bilis (2000) - intenso tufão equivalente a um furacão de categoria 5 que atingiu Taiwan e a China, causando 71 fatalidades e $667,5 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Bilis - tempestade tropical que atingiu Taiwan e a China em 2006, causando pelo menos 671 fatalidades e $4,4 bilhões de dólares em prejuízos. O nome foi posteriormente retirado pelo comitê de tufões ESCAP/OMM em 2007.

Desambiguação